Palais Starhemberg ist der Name mehrerer Gebäude

 Palais Starhemberg am Minoritenplatz, Wien
 Palais Starhemberg an der Dorotheergasse, Wien
 Palais Schönburg (ehemals Palais Starhemberg), Wien